Liga Narodów UEFA 2020/2021 – druga edycja rozgrywek Ligi Narodów UEFA, która trwała od 3 września 2020 do 10 października 2021. Brały w niej udział męskie reprezentacje seniorskie wszystkich 55 europejskich federacji krajowych zrzeszonych w UEFA. Tytułu nie obroniła reprezentacja Portugalii, gdyż nie wyszła z grupy – zajęła w niej 2. miejsce za reprezentacją Francji, która zdobyła trofeum po zwycięstwie 2:1 z Hiszpanią.

Format rozgrywek 
Drużyny uczestniczące w rozgrywkach zostały podzielone na cztery dywizje (A, B, C, D). Ponadto w ramach dywizji A, B i C zespoły podzielone zostały na cztery koszyki w Dywizji D na dwa koszyki.

W ramach każdej z dywizji wylosowane zostaną cztery grupy składające się z 4 drużyn (3 drużyn w przypadku drugiej grupy dywizji D). Losowanie odbyło się 3 marca 2020 w Amsterdamie. Mecze w grupach rozegrane zostaną w systemie kołowym (mecz i rewanż) od września do listopada 2020 roku.

Zwycięzcy grup w dywizjach B, C i D awansują do dywizji A, B i C kolejnej edycji Ligi Narodów 2022/2023. Analogicznie zespoły z ostatnich miejsc grup w dywizjach A i B spadną do dywizji B i C, w Dywizji C natomiast zostaną rozegrane dwa mecze pomiędzy zespołami z ostatnich miejsc w grupach, przegrani spadają do dywizji D

W Lidze Narodów 2018/2019 zespoły z ostatnich miejsc grup w dywizjach A, B i C miały spaść do dywizji B, C i D, ale UEFA zmieniła system rozgrywek i spadające drużyny się utrzymały w swoich dywizjach z Ligi Narodów 2018/2019.

Czterej zwycięzcy grup w dywizji A awansują do Turnieju Finałowego, który zostanie rozegrany w październiku 2021 roku.

Drużyny uczestniczące i ich podział 

źródło: uefa.com

Dywizja A

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Dywizja B

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Dywizja C

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Baraże o utrzymanie 
Drużyny z czwartych miejsc zagrały dwumecz (mecz i rewanż) o utrzymanie w dywizji C, czyli przegrani dwumeczu spadli do dywizji D. Czwarta najlepsza drużyna z czwartych miejsc zagrała z pierwszą, a druga z trzecią.

Pierwsze mecze

Rewanże

Dywizja D

Grupa 1

Grupa 2

Turniej finałowy 
W turnieju finałowym Ligi Narodów 2020/2021 biorą udział 4 zespoły, które wygrały swoje grupy w dywizji A:
 
 
 
 

Gospodarzem tych rozgrywek zostały Włochy (zwycięzca grupy 1 dywizji A). Mecze tej fazy Ligi Narodów są rozgrywane w październiku 2021 roku. Ze względu na udział w turnieju finałowym, jego uczestnicy trafili do grup 5-zespołowych w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Strzelcy 
Lista strzelców we wszystkich dywizjach aktualna na dzień 10 października 2021 po zakończeniu meczu Hiszpania–Francja.

W nawiasie podano dywizję, w której dany zawodnik grał.

6 goli

  Romelu Lukaku (A)
  Ferran Torres (A)
  Erling Braut Håland (B)
5 goli

  Eran Zahawi (B)

4 gole

  Sokol Cikalleshi (C)
  Stevan Jovetić (C)
  Christian Eriksen (A)
  Rauno Sappinen (C)

  Kylian Mbappé (A)
  Timo Werner (A)
  Haris Vučkić (C)
  Klæmint Olsen (D)

3 gole

  Dries Mertens (A)
  Fredrik Jensen (B)
  Olivier Giroud (A)
  Mikel Oyarzabal (A)
  Danel Sinani (C)

  Jānis Ikaunieks (D)
  Georginio Wijnaldum (A)
  Alexander Sørloth (B)
  Diogo Jota (A)
  Domenico Berardi (A)

2 gole

1 gol

Gole samobójcze

  Emili García (dla Malty)
  Anton Kriwociuk (dla Luksemburga)
  Nacer Chadli (dla Danii)
  Joanis Kusulos (dla Luksemburga)
  Dominik Livaković (dla Francji)
  Märten Kuusk (dla Macedonii Północnej)

  Rúnar Már Sigurjónsson (dla Danii)
  Stuart Dallas (dla Norwegii)
  Joel Abu Hanna (dla Czech)
  Noah Frommelt (dla Gibraltaru)
  Matthew Guillaumier (dla Łotwy)
  Marcus Danielsson (dla Chorwacji)

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Ligi Narodów UEFA 
 Kompendium o Lidze Narodów UEFA 

2020 w Europie
2020 w piłce nożnej
2021 w Europie
2021 w piłce nożnej
Liga Narodów UEFA